Svenska cupen i fotboll 2020/2021 var den 65:e säsongen av Svenska cupen i Sverige. Svenska cupen spelades med två omgångar under 2020 där lagen från Allsvenskan och Superettan gick in i den andra omgången. Hammarby IF vann turneringen efter straffläggning mot BK Häcken.

Preliminära omgångar

Omgång 1

Totalt deltar 64 lag i den andra omgången och består av lag från Ettan eller lägre.

Omgång 2

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Slutspel

Seeding

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor
Svenskfotboll.se